Селівон Микола Федосович (30 жовтня 1946, Шестовиця, Чернігівська область, Українська РСР, СРСР) — український правник, суддя та дипломат.
 Єрмаков Іван Федосович (1 січня 1947, Покровка) — український державний діяч.